TRAFFIC-EXPO – Międzynarodowe Targi Infrastruktury – wystawa towarzysząca targom AUTOSTRADA-POLSKA i skupiająca największe firmy związane z budownictwem drogowym, bezpieczeństwem drogowym oraz inżynierią ruchu.

Tematyka TRAFFIC-EXPO to przede wszystkim infrastruktura dla transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego, oraz utrzymanie istniejącej sieci komunikacyjnej.

Do roku 2009 miało miejsce 6 edycji targów.

Linki zewnętrzne 
 

Targi Kielce